Het duo Katarina Srebotnik/Daniel Nestor behaalde de titel in het gemengddubbel van de Australian Open 2011 door in de finale te winnen van het duo Chan Yung-jan/Paul Hanley.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Australian Open
ITF-toernooi in 2011